De Spaanse naam van Al Hoceima, een stad in Marokko, gesticht door de Spanjaarden
Peñón de Alhucemas, een Spaans territorium voor de Marokkaanse kust